Фамилија Дуран има више значења:

 Фамилија Дуран, Ехидо Мескитал (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Дуран (Уимилпан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику